localități din Franța:
Châtillon, Allier
Châtillon, Hauts-de-Seine
Châtillon, Rhône
Châtillon, Vienne
localități din Italia:
Châtillon, Valle d'Aosta